Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27 июня.

Призёры

Финал 
Финал состоялся 27 июня 2012 года в 19:40 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012